O Grande Prémio de Portugal de 2012 foi a terceira etapa da Temporada de MotoGP de 2012. Aconteceu entre os dias 2 e g de Maio de 2012 no Autódromo do Estoril. Foi o último Grande Prémio de Portugal até 2020.

Classificações

MotoGP

Moto2

Moto3

Classificação campeonato MotoGP após a corrida
Abaixo encontra-se as classificações dos primeiros cinco pilotos e construtores após as três primeiras provas do campeonato.

Classificação campeonato pilotos

Classificação campeonato construtores

 Nota: Apenas foram incluídos os cinco primeiros de cada classificação.

GPs de MotoGP de 2012
2012
Desporto em Portugal em 2012